Charles Lelong (1891-1970) – velocista francese
 Lucien Lelong (1889-1958) – stilista francese